Олень — рід ссавців родини Оленевих.
 «Олень» — срібна пам'ятна монета НБУ.

Топонім 

 Олень — село у Кіреєвському районі Тульскої області РФ.
 Олень — річка у Тульскої області РФ.

Див. також 
 Олені